

Cinema 
Il fuggitivo (Escape) – film del 1948 diretto da Joseph L. Mankiewicz
Il fuggitivo (The Fugitive) – film del 1993 diretto da Andrew Davis

Televisione 
Il fuggitivo (The Fugitive) – serie televisiva degli anni 2000
 Il fuggitivo (The Fugitive) – episodio della terza stagione de Ai confini della realtà

en:The Fugitive
fr:Le Fugitif